Olaszország
Torricella, község Olaszországban, Puglia régióban, Taranto megyében
Torricella Peligna, község Olaszországban, Abruzzo régióban, Chieti megyében
Torricella del Pizzo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Torricella in Sabina, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében
Torricella Sicura, község Olaszországban, Abruzzo régióban, Teramo megyében
Torricella Verzate, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében